Carosello - La storia di un mito è una raccolta in 10 DVD, venduta, a partire da ottobre 2011, in allegato alle riviste TV Sorrisi e Canzoni e Panorama. 

L'opera, attraverso i caroselli indimenticabili e contenuti speciali, suddivisi in bienni, ripropone la storia dello storico programma televisivo andato in onda dal 1957 al 1977. Ogni DVD contiene un fascicolo illustrato che spiega la storia di quello specifico biennio. Il prezzo del primo DVD era di 4,99 €

In Italia e stata trasmessa nel 2017 su Rai 1, in occasione del 60º anniversario dei Carosello andati in onda dal 1957 al 1977.

Il piano dell'opera 

 DVD 1 - 1957-1958
 1957:
 L'infallibile commissario Rock in Pelate ed errori
 Il Quartetto Cetra in Guaglione
 Tognazzi e Vianello in Cacciatori inesperti
 Le canzoni di Alberto Sordi: Albertone dark
 Il Sig. Veneranda in Macario nonsense
 Nilla Pizzi in Gallo/pera, Pera/gallo
 Peppino De Filippo in I problemi postali
 Domande sportive: L'indimenticabile Gino
 Carlo Dapporto in Sorridi come un dentice!
 I films del brivido: Denti bianchi... bocca fresca...
 Scaramacai in L'idolo dei bambini
 Ullalà è una cuccagna: Litigi in rima
 La bocca della verità: Virna Lisi è sincera
 Tino Scotti in Basta la parola
 1958:
 Dura minga, dura no! Osteria!
 Nino Manfredi... ci spiega l'acqua
 Una ricetta per voi: Arrosto in musica
 Dario Fo in Investigatore privato
 L'omino coi baffi e il telequiz
 Gino Bramieri in Il fidanzato ansioso
 Antonella Steni "pompieressa" stralunata
 Mario Soldati in La migliore guida d'Italia
 Walter Chiari, il bambolaro barbuto
 Febo Conti in Un Ridolini perfetto
 Micio e Micia in Lionello & Masiero
 Gli sport: In Italia si comincia a sciave
 Qui comincia l'avventura... del Signor Bonaventura
 Raimondo Vianello e Gianni Agus in Ah, le mogli...
 Contenuti extra:
 Presentazione
 Il protocarosello '55

 DVD 2 - 1959-1960
 1959:
 Fred Buscaglione in Che bambola!
 Aldo Fabrizi in Il portiere filosofo
 Billi e Riva in I carissimi nemici
 Ulisse e l'ombra: No, no con Ulisse non ci sto!
 Vittorio Gassman in La forza dello sponsor
 Enzo Tortora in Marte e Venere
 Carosone and Band in Caravan Petrol
 Mac Rooney in Hep!
 Nino Taranto in Carmela è una bambola
 Macario in La terapia musicale
 Aurelio Fierro in La 500, sogno impossibile
 Le tre gemelline in Sogno musicale
 Le avventure di Angelino: Un angelo nei guai
 Mario Carotenuto in La fortuna ci vuole benissimo
 Peppino cuoco sopraffino: Mi fato pena!
 1960:
 Domenico Modugno in La più bella sei tu
 Nino Manfredi in "L'amico" pelato
 Gregorio in Er guardiano der Pretorio
 Joséphine Baker in Una vedette e le barbe
 Fo & Bramieri in Tappezziri o pittori?
 La smorfia: Lotto che passione
 Ekberg & Buscaglione in Una donna incontentabile
 Paolo Panelli in Ercolino apprendista barbiere
 Consigli di moda: Borsette 1960
 Enza Sampò in Telefonate imbarazzanti
 Sandra Milo in Fumare è elegante
 Volonghi & Melnati in Cozze o tartufi?
 Dalida in Mes frères
 Renato Rascel in Il ballo cosacco
 Contenuti extra:
 Carosello a... Milano

 DVD 3 - 1961-1962
 1961:
 Topo Gigio in Ma cosa mi dici mai!?!
 Svanitella in Una ragazza di mondo
 Morelli & Stoppa in La canasta benefica
 Che fibra!: La carica dei Frankenstein
 Il Prof. Petronillo in Tordo allo spiedo
 Lezioni di anatomia: Il mondo di Quark
 Aria del mio paese: L'Italia com'era
 Gino Bramieri in Cacciatore da balcone
 Ralli & Volpi in La moglie apprensiva
 Duco e Tone in I gemellini terribili
 Nino Manfredi in Cosa disse Cambronne?
 Il vigile in A schifio si finisce
 Vittorio Gassman in Tanto gentile e tanto onesta pure...
 Gianni Agus in Il mal di denti
 Aldo Fabrizi in Avanti c'è posto
 1962:
 Tognazzi & Vianello in Il gran capo indiano
 Pallina in Buon sangue non mente
 Vittorio Caprioli in Lo scherziere
 Corrado in Primi test in tv
 Gilberto Govi in Il Carosello mai!!!
 Tie in Or che bravo son stato...
 Paolo Poli in La vera storia del Faust
 Don Chisciotte in Ruspe e tram
 Fo & Rame in Barba, capelli, mani
 Manfredi & Ralli in Il ciociaro di Ceccano
 Giorgio Gaber in L'ospite misterioso
 La vita è bella: Gioie della paternità
 Tino Buazzelli in La saggezza di Trilussa
 Mario Scaccia e compagnia in Viva la faccia della sincerità
 Intrighi intenzionali
 Del Frate & Pisu in Urlatori
 Contenuti extra:
 Carosello a... Torino

 DVD 4 - 1963-1964
 1963:
 Masiero, Pisu in Il varietà di Carosello
 Dura minga: In viaggio
 Campanini, Cajafa in Chi paga il conto?
 Gilberto Govi in Ah, le donne di servizio!
 Unca Dunca in Sceriffo Augh
 Il Quartetto Cetra in Il cliente abruzzese
 Calimero in Nascita di un mito
 Mauro & Luttazzi in Studio S
 Gino Cervi in Compare Turiddo
 Pildo, Poldo e Baffalù in Castori e draghi
 Scala & Kramer in La sagra del jazz
 Corrado in Il salutista
 Vitaccia cavallina: Mi scappa sempre la parolina
 I Brutos in Musica e schiaffi
 Taranto & Furia in Freddure e barzellette
 Le gemelle Kessler in Che gambe!
 1964:
 Franco e Ciccio in Dottore e paziente
 Tieri e Fabrizi in Diavolerie moderne
 Ulisse e l'ombra: Una meravigliosa ninna nanna
 Abbe Lane e Xavier Cugat in Il rock d'importazione
 Svanitella e Riccardone in La nuova casa
 I diabolici Twister
 Nicola Arigliano in Il grande bariman
 Fido bau in Il bracco, questo sconosciuto
 Suzy Bong e l'arte della fotografia
 Babbutt,Mammutt, Figliutt in La nobile arte
 Milva in Confidenze
 Alberto Lupo in Il club 18
 Albertazzi e Proclemer in Il "ladro gentiluomo"
 Steni e Pandolfi in La faccia da scemi scemi
 Scuola Radio Elettra: Elettrotecnica, questa sconosciuta
 Contenuti extra:
 Carosello a... Roma

 DVD 5 - 1965-1966
 DVD 6 - 1967-1968
 DVD 7 - 1969-1970
 DVD 8 - 1971-1972
 DVD 9 - 1973-1974
 DVD 10 - 1975-1977

Note 

DVD
Pubblicità in Italia